Die Carol Weymuller US Open 2002 fanden vom 12. bis 17. November 2002 in Brooklyn, New York City, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2002/03 und gehörte zur Kategorie WSA Gold 35. Es fungierte sowohl als Carol Weymuller Open als auch als US Open. Das Preisgeld betrug 37.000 US-Dollar.

Carol Owens sicherte sich nach einem Finalerfolg gegen Tania Bailey den Titelgewinn. Siegewann die Partie mit 9:7, 9:1 und 10:8.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

WSA World Tour 2002/03
2002
2002
Sportveranstaltung in Brooklyn